Сен-Дона́н (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав кантона Плуфраган. Округ коммуны — Сен-Бриё.

Код INSEE коммуны — 22287.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 390 км к западу от Парижа, в 100 км северо-западнее Ренна, в 10 км к юго-западу от Сен-Бриё.

Вдоль северо-восточной границы коммуны протекает река .

Население 
Население коммуны на 2016 год составляло 1 448 человек.

Администрация

Экономика 

В 2007 году среди 931 человека в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 731 были экономически активными, 200 — неактивными (показатель активности — 78,5 %, в 1999 году было 74,3 %). Из 731 активных работали 691 человек (378 мужчин и 313 женщин), безработных было 40 (16 мужчин и 24 женщины). Среди 200 неактивных 81 человек были учениками или студентами, 71 — пенсионерами, 48 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 

Коммуны департамента Кот-д’Армор